Пристрої, де використовувалася технологія PowerVR та її різні ітерації:

Series 1 (NEC)

Series 2 (NEC)

Series 3 (STMicro)

VGX 
PowerVR VGX150

Series 4 (MBX і MBX Lite) 
Freescale i.MX31 — MBX Lite + FPU (VFP11) + ARM1136
 DAVE Embedded Systems Qong (SOM)
 ELSA PAL Mini Book e-A533-L
 Garz і Fricke Adelaide
 TQ  Компонент TQMa31
 iCEphone
 LORE Embedded TS1

Freescale i.MX31C — MBX Lite + FPU (VFP11) + ARM1136
 Cogent CSB733 (SOM)
 DAVE Embedded Systems Qong (SOM)

Freescale MPC5121e — MBX Lite + VGP Lite + PowerPC e300
 CherryPal C114
 DAVE Embedded Systems Aria (SOM)
 Серія LimePC (UMPC, HandheldPC, PalmPC, LimePC і HDTV)
 PhaedruS SystemS CSB781
 Референсна плата GDA Technologies Bali

Intel CE 2110 (Olo River) — MBX Lite + XScale CPU
 Приставки ASUS
 Chunghwa Telecom Multimedia on Demand set-top boxes
 Digeo Moxi Multi-Room HD Digital Media Recorder
 Digeo Moxi Mate
 Digital Video Networks set-top boxes
 OKI Next Generation Hybrid STB
 Приставки ZTE 

Marvell 2700G - знятий з виробництва - (був Intel 2700G (Marathon)) — MBX Lite + XScale PXA27x ЦП

 Advance Tech M.A.G.I.C.
 Advantech UbiQ-350
 Advantech UbiQ-470
 Compulab CM-F82 (PowerPC Module)
 Dell Axim X50v
 Dell Axim X51v
 Dresser Wayne iX
 Gigabyte GSmart t600
 Gigabyte GSmart MW998
 Palm Foleo
 Pepper Pad
 PFU Systems MediaStaff DS

NXP Nexperia PNX4008 — MBX Lite + FPU + ARM926
 Sony Ericsson M600 і M608c
 Sony Ericsson P1i і P1c
 Sony Ericsson P990 і P990c
 Sony Ericsson W950i і W958c
 Sony Ericsson W960i і W960c

NXP Nexperia PNX4009 — MBX Lite + FPU + ARM926
 Sony Ericsson G700 і G700c
 Sony Ericsson G700 Business Edition
 Sony Ericsson G900
 Sony Ericsson P200

Renesas SH3707 — MBX + VGP + FPU + SH-4
 Sega Aurora

Renesas SH-Mobile3 (SH73180), Renesas SH-Mobile3+ (SH73182), Renesas SH-Mobile3A (SH73230), Renesas SH-Mobile3A+ (SH73450) — MBX Lite + VGP Lite + SH-X(SH4AL-DSP)

 Fujitsu F702iD
 Fujitsu F901iC
 Fujitsu F902i
 Fujitsu F902iS
 Helio Hero
 Mitsubishi D702i
 Mitsubishi D851iWM (MUSIC PORTER X)
 Mitsubishi D901i
 Mitsubishi D901iS
 Mitsubishi D902i
 Mitsubishi D902iS
 Motorola MS550
 Pantech PN-8300
 SK Teletech (SKY) IM-8300

Renesas SH-Mobile G1 — MBX Lite + VGP Lite + SH-X2(SH4AL-DSP)

 Fujitsu F704i
 Fujitsu Raku-Raku PHONE III (F882iES)
 Fujitsu Raku-Raku PHONE Basic (F883i)
 Fujitsu Raku-Raku PHONE IV (F883iES)
 Fujitsu F903i
 Fujitsu F903iX HIGH-SPEED
 Fujitsu F904i
 Mitsubishi D704i
 Mitsubishi D903i
 Mitsubishi D903iTV
 Mitsubishi D904i

Renesas SH-Mobile G2 — MBX Lite + VGP Lite + SH-X2(SH4AL-DSP)
 Fujitsu F905i
 Mitsubishi D905i
 Sharp SH905i
 Sony Ericsson SO905i
 Sony Ericsson SO905iCS
 Fujitsu F906i
 Fujitsu F706i
 Sharp SH906i
 Sharp SH906iTV
 Sharp SH706i
 Sharp SH706ie
 Sharp SH706iw
 Sony Ericsson SO906i
 Sony Ericsson SO706i

Renesas SH-Navi1 (SH7770) — MBX + VGP + FPU + SH-X(SH-4A), Renesas нерозпізнаний — MBX + SuperH

 Alpine Car Information Systems
 Clarion MAX960HD
 Clarion NAX963HD
 Clarion NAX970HD
 Clarion NAX973HD і MAX973HD
 Clarion MAX9700DT
 Clarion MAX9750DT
 Mitsubishi HDD Navi H9000
 Mitsubishi HDD Navi H9700
 Pioneer Carrozzeria HDD CyberNavi AVIC-VH009
 Pioneer Carrozzeria HDD CyberNavi AVIC-ZH900MD

Renesas SH-Navi2G (SH7775) — MBX + VGP + FPU + SH-X2(SH-4A)

Samsung S3C2460 — MBX Lite + FPU + ARM926

Samsung S5L8900 — MBX Lite + VGP Lite + FPU (VFP11) + ARM1176
iPhone
iPhone 3G
iPod Touch
iPod Touch 2-ге покоління
iPod Nano 4-е покоління
iPod Nano 5-е покоління

Samsung S5PC510 — MBX Lite + VGP Lite + FPU + A10 + POWER VR 540
MEIZU M9

SiRF SiRFprima — MBX Lite + VGP Lite + MVED1 + FPU + ARM11
 Dmedia G400 WiMAX MID
 CMMB K704
 CMMB T700
 ACCO MID Q7
 ACCO P439
 FineDrive iQ500
 RMVB C7
 Vanhe T700
 WayteQ X610, X620, N800, N810, X810, X820
 YFI 80T-1

Sunplus нерозпізнаний — MBX

Texas Instruments OMAP 2420 — MBX + VGP + FPU (VFP11) + ARM1136

 Motorola MOTO Q 9h
 Motorola MOTO Q music 9m
 Motorola MOTO Q PRO
 Motorola MOTORIZR Z8
 Motorola MOTORIZR Z10
 NEC N902i
 NEC N902iS
 NEC N902iX HIGH-SPEED
 Nokia E90 Communicator
 Nokia N82
 Nokia N93
 Nokia N93i
 Nokia N95 (класичний, US, японський SoftBank X02NK, і 8 ГБ версія) ( N95 RM-159 / 245 = TI OMAP DM290Z WV  C-68A0KYW  EI )
 Nokia N800
 Nokia N810
 Nokia N810 Wimax edition
 Panasonic P702iD
 Panasonic P702iS
 Panasonic P902i
 Panasonic P902iS
 Sharp SH702iD
 Sharp SH702iS
 Sharp SH902i
 Sharp SH902iS
 Sharp DOLCE SL (SH902iSL)
 Sony Ericsson SO902i
 Sony Ericsson SO902iWP+

Texas Instruments OMAP2430 — MBX Lite + VGP Lite + FPU + ARM1136

 ASUS M536
 Fujitsu F1100
 NEC N903i
 NEC N904i
 NEC N905i
 NEC N905iμ
 Palm Treo 800w
 Panasonic P903i
 Panasonic P903iTV
 Panasonic P903iX HIGH-SPEED
 Samsung SGH-G810
 Samsung SGH-i550
 Samsung SGH-i560
 Samsung innov8 (SGH-i8510)
 Samsung GT-i7110
 Sharp SH704i
 Sharp SH903i
 Sharp SH904i
 Sony Ericsson SO704i
 Sony Ericsson SO903i

Texas Instruments OMAP2530 — MBX Lite + VGP Lite + FPU + ARM1176
 Thinkware iNAVI K2
 Digital Cube iStation T5
 APSI LM480

PowerVR відео ядра (MVED/VXD) 

Apple A4 — VXD375
 Apple iPad
 Apple iPhone 4
 Apple iPod Touch 4-го покоління
 Apple TV другого покоління

Apple A5
 Apple iPad 2
 Apple iPad Mini
 Apple iPhone 4S
 Apple iPod Touch 5-го покоління

Apple A5X
 Apple iPad 3

Apple A6
 Apple iPhone 5
 Apple iPhone 5C

Apple A6X
 Apple iPad 4

Marvell PXA310/312 — MVED

 Airis T483 / T482L
 Blackberry Bold 9700
 Geeks'Phone ONE
 General Mobile DSTL1
 Gigabyte GSmart MS808
 HP iPaq 11x/21x
 HKC Prado
 HKC Mopad 8/E
 HKC G920, G908
 i-MATE 810F (Hummer)
 Motorola FR68 і FR6000
 NIM1000
 NDrive S400
 Pharos 565
 Qigi AK007C, i6-Goal, i6-Win, i6C, U8/U8P
 RoverPC Pro G7, X7, evo V7
 Samsung i780, i900 Omnia, i907 Epix, i908 Omnia, i910 Omnia, SCH-M490 T*OMNIA, SCH-M495 T*OMNIA
 Samsung SPH-M4800 Ultra Messaging II
 SoftBank 930SC Omnia
 WayteQ X520, X-Phone

Samsung S5PC100 — VXD370
 Apple iPhone 3GS
 Apple iPod Touch 3-го покоління

Samsung Hummingbird S5PC110/SP5C111/S5PV210 — VXD370
 PanDigital SuperNova 8" tablet
 Samsung Galaxy S серія (крім i9003 і i9001)
 Samsung Droid Charge
 Samsung Exhibit 4G
 Samsung Galaxy Tab P1000 та всі варіанти (крім Galaxy Tab WiFi P1010)
 Samsung Galaxy S WiFi серія
 Samsung Nexus S серія
 T-Mobile Sidekick 4G

Samsung Exynos 5410
 Samsung Galaxy S4 (GT-I9500)
 Meizu MX3(M353)

SI Electronics нерозпізнаний — VXD380

Texas Instruments OMAP4430
 Amazon Kindle Fire
 Google Glass
 LG Optimus 3D
 LG Optimus L9
 LG Prada 3.0
 Motorola Atrix 2
 Motorola Droid RAZR
 Motorola Droid RAZR MAXX
 Samsung Galaxy S II (GT-I9100G)
 Samsung Galaxy Tab 2 7.0

Texas Instruments OMAP4460
 Amazon Kindle Fire HD
 Google Nexus Q
 Huawei Ascend D1
 Samsung Galaxy Nexus

PowerVR Відео/дисплейні ядра (PDP) 
NEC EMMA 3TL — PDP
 Телевізори Sony Bravia

Series 5 (SGX) 
 PowerVR SGX (апаратне забезпечення піксельних, вершинних і геометрії шейдерів)
 повністю програмована універсальна масштабована шейдерна архітектура наступного покоління
 відповідає або вище вимог OpenGL 2.0 і до DirectX 10.1 Shader Model 4.1
 мають ліцензії Allwinner Technology, Apple Inc, Sony, Ingenic Semiconductor, Intel, Nokia, Renesas, NEC, TI, MediaTek, NXP Semiconductors, Realtek, Rockchip Samsung, Sigma Designs, SigmaTel, SiRF, SiS і інші
 розмір від 2,6 мм² до 12,5 мм² (@65 нм)
 Анонсовано 6 варіантів (реалістичний, стійкий, менше ніж 50% навантаження шейдерів, реальна продуктивність зазначена на частоті 200 МГц; максимальна продуктивність значно вища залежно від вмісту та умов експлуатації)
 SGX520 (7 млн трикутників/с, 250 Мпікс/с@200 МГц) для ринку портативних мобільних пристроїв
 SGX530 (14 млн трикутників/с, 500 Мпікс/с@200 МГц)для ринку портативних мобільних пристроїв
 SGX535 (14 млн трикутників/с, 1 Гпікс/с@200 МГц, Max Memory Band 4.2GB/s), Для портативних високоякісних мобільних, портативних, MID, UMPC, споживчих та автомобільних пристроїв, ліцензованих NEC. Intel назвала це GMA 500.
 SGX540 (20 млн трикутників/с, (Вбудований у Samsung S5PC110-111) 1 Гпікс/с @200 МГц, Вбудований у SoC.
 SGX545 (40 млн трикутників/с, 1 Гпікс/с@200 МГц)
Продукти, які включають SGX:

Allwinner Technology A31 — SGX544MP2 + G2D + CedarX + 4 * Cortex A7
 Readboy G50
 GoClever Orion 70
 Foxconn InFocus
 Mele A1000G
 Onda V972
 Ployer MOMO19HD
 Bmorn K23
 Ampe A10 Flagship
 Epudo ES1006Q

Allwinner Technology A31s — SGX544MP2 + G2D + CedarX + 4 * Cortex A7
 iView CyberPad iView-788TPC
 Boardcon Compact31S
 MSI Primo81
 Teclast P88s mini
 Ainol Novo 9 Firewire
 Apical M7853,
 Ployer momo mini
 Gajah MD7019,
 JWD m785
 MELE AHD10A04

Ambarella iOne SoC — SGX540 + Cortex-A9 Dual

Apple A4 — SGX535 + VXD375 + Cortex-A8
 Apple iPad
 Apple iPhone 4
 Apple iPod Touch (4‑го покоління)
 Apple TV (2010)

Samsung — SGX540(S5PC110-111) + Cortex-A8
 Samsung Galaxy S
 Samsung Galaxy Tab
 Samsung Vibrant, 
 Samsung i997 Infuse 4G, 
 Samsung Galaxy S 4G, 
 Nexus S, 
 Samsung i897 Captivate, 
 Samsung S8530 Wave II

Intel CE 3100 (Canmore) — SGX535 (Intel GMA 500) + базований на Pentium M Dothan ЦП на 800 МГц+
 Conceptronic YUIXX
 Gigabyte GN-MD300-RH
 Metrological's Mediaconnect TV
 Routon H3
 Samsung STB-HDDVR
 Toshiba Connected TVs
 Toshiba Network Player
 TCL IPTV
 Fujitsu

Ingenic Semiconductor JZ4780 — SGX540 + XBurst  (MIPS)
 Creator CI20

Сімейство Intel CE4100 (Sodaville) — SGX535 + базований на Atom Bonnell ЦП
 Orange box
 Sony Bravia Internet TV

Intel CE4110 (Sodaville) — SGX535 на 200МГц + базований на Atom Bonnell ЦП на 1,2ГГц
 D-Link Boxee Box

Intel CE4130 (Sodaville) — SGX535 на 200МГц + базований на Atom Bonnell ЦП на 1,2ГГц

Intel CE4150 (Sodaville) — SGX535 на 400МГц + базований на Atom Bonnell ЦП на 1,2ГГц
 Logitech Revue (970-000001)
 Iliad Freebox Revolution

Intel CE4170 (Sodaville) — SGX535 на 400МГц + базований на Atom Bonnell ЦП на 1,6ГГц

Intel CE4200 (Groveland) family — SGX535 + базований на Atom Bonnell ЦП
 Bouygues Telecom BBox

Intel SCH US15/W/L (Poulsbo) — SGX535 Intel GMA 500) + VXD370
 Abit (USI) MID-100
 Abit (USI) MID-150, MID-200
 Acer Aspire One AO751h
 Advantech MICA-101
 Aigo MID P8860, P8880, P8888
 Arbor Gladius G0710
 Archos 9
 ASUS EeePC T91
 ASUS EeePC S121, EeePC 1101HGO/HA/HAB
 ASUS R50A, R70A
 Averatec (TriGem) MID
 BenQ Aries2
 Bandai Namco Rilakkuma
 BenQ S6
 Clarion MiND
 CLEVO TN70M, TN71M, T89xM
 Colmek Stinger
 Compal jAX10
 CompuLab Fit-PC2
 Cowon W2
 Dell Inspiron Mini 12, Inspiron Mini 10, Inspiron Mini 1010 Tiger
 Digifriends WiMAX MID
 DT Research DT312
 DUX HFBX-3800
 EB mobile internet device
 FMV-BIBLO LOOX U/C40, LOOX U/C30
 Fujitsu UMPC U2010
 Fujitsu LifeBook U2020
 Fujitsu LifeBook U820, UH900
 Fujitsu FMV-BIBLO LOOX U
 Fujitsu STYLISTIC Q550
 Gigabyte M528
 Hanbit Pepper Pad 3
 HP Slate
 Kohjinsha/Inventec S32, SC3
 Kohjinsha W130, SX3KP06MS, SC3KX06A
 Kohjinsha/Inventec X5
 Kohjinsha PM серія
 Lenovo IdeaPad U8
 LG XNote B831, LGX30
 MaxID BHC-100, iDLMax
 mis MP084T-001G
 MSI Wind U115, U110
 MSI X-Slim 320
 NEC VersaPro UltraLite type VS
 NEXCOM MRC 2100, MTC 2100, MTC 2100-MD
 Nokia Booklet 3G
 NOVA SideArm2 SA2I
 OMRON Panel PC
 Onkyo NX707
 OQO Model 2+
 Panasonic Toughbook CF-U1
 Panasonic CF-H1 Mobile Clinical Assistant
 Portwell Japan UMPC-2711
 Quanta mobile internet device
 Sony Vaio P, X серії
 TCS-003-01595 — Intel Atom Rugged Tablet PC 8.4"
 Terralogic Toughnote DB06-I Intel Atom Industrial Grade Rugged UMPC
 Terralogic Toughnote DB06-M Intel Atom Military Grade Rugged UMPC
 Toshiba mobile internet device
 Trigem LLUON Mobbit PS400
 UMID Clamshell
 Yukyung Viliv S5, Viliv S7, Viliv X70, Viliv N5
 WiBrain i1, M1
 WILLCOM D4 (Sharp WS016SH)

Intel Z6xx (Lincroft) — SGX535+VXD+VXE (Intel GMA 600) + базований на Atom Bonnell ЦП
  LG GW990 (Концептний пристрій)
  OpenPeak OpenTablet 7
  Aava Mobile (Концептний пристрій)
  Wistron W1
  Quanta Redvale
  CZC P10T

Intel CE5315 (Berryville) — SGX545 + базований на Atom Saltwell ЦП на 1,2 ГГц
 Asustor AS-204T (NAS)
 Thecus N2520 (NAS)
 Thecus N4520 (NAS)

Intel CE5335 (Berryville) — SGX545 + базований на Atom Saltwell ЦП на 1,6 ГГц
 Synology DS214play (NAS)
 Synology DS414play (NAS)

NEC EMMA Mobile/EV2 — SGX530 + Cortex-A9 MPCore (Два)

NEC NaviEngine EC-4270, EC-4260 — SGX535 + ARM11 MPCore (Quad)
 Alpine Car Information Systems (Spring 2010)

NEC нерозпізнаний — SGX + відео і дисплейні ядра PowerVR

NEC Medity M2 — SGX + відео і дисплейні ядра PowerVR
 NEC N-01A, N-02A, N-03A, N-04A, N-05A, N-06A, NEC N-07A, NEC N-08A, N-09A

Renesas SH-Mobile G3 — SGX530 + SH-4
 Fujitsu F-01A, F-02A, F-03A, F-04A, F-08A, F-09A
 Sharp SH-01A, SH-02A, SH-03A, SH-05A, SH-06A, SH-07A, SH-06A NERV

Renesas SH-Mobile G4 (у розробці) — SGX540 + SH-4
 Fujitsu (у розробці)
 Sharp (у розробці)

Renesas SH-Mobile APE4 (R8A73720) — SGX540 + Cortex-A8

Renesas SH-Navi3 (SH7776) — SGX530 + SH-X3(SH-4A (Два))

Samsung APL0298C05 — SGX535 + VXD370 + Cortex-A8
 Apple iPod Touch 3-го покоління (32GB/64GB)
 Apple iPhone 3GS

Samsung S5PC110 — SGX540 + Cortex-A8
 Meizu M9

Samsung S5PC111 (Hummingbird) — SGX540 + Cortex-A8
 Samsung Vibrant
 Samsung Epic 4G
 Samsung Fascinate
 Samsung Captivate
 Samsung Galaxy S
 Samsung P1000/P1000T Galaxy Tab
 Samsung Yepp PMP
 Nexus S

Samsung S5PV210 — SGX540 + Cortex-A8
 Embest DevKit7000
 Boardcon EM210

Sigma Designs SMP8656 — SGX530 + MIPS

Sigma Designs SMP8910 - SGX530 + MIPS

Texas Instruments OMAP3420 — SGX530 + Cortex-A8

Texas Instruments OMAP3430 — SGX530 + Cortex-A8
 Nokia N900
 Emblaze ELSE
 Palm Pre
 Palm Pre Plus
 Samsung i8910, i8320
 Samsung (Vodafone) 360 H1, 360 M1
 Sony Ericsson Satio
 Motorola Droid / Milestone
 Motorola MOTOROI
 Motorola XT800
 HTC Qilin/Dopod T8388

Texas Instruments OMAP3440 — SGX530 + Cortex-A8
 ARCHOS Android IMT
 ECS T800 800 МГц
 Motorola Milestone XT720

Texas Instruments OMAP3450 — SGX530 + Cortex-A8
 ECS T800 1 ГГц

Texas Instruments OMAP3515 — SGX530 + Cortex-A8

Texas Instruments AM3517 — SGX530 + Cortex-A8
 Embest SOC8200
 DAVE Embedded Systems Lizard (SOM)

Texas Instruments OMAP3530 — SGX530 + Cortex-A8
 Embest DevKit8000
 Embest SBC8100
 Embest VSS3530
 OpenSourceMID.org K7 MID
 Always Innovating Touch Book
 Beagle Board
 Beagle MID
 Gumstix Overo — Water, Fire
 ICETEK-OMAP3530-MINI
 Pandora (комп'ютер)
 OMAP35x EVM Mistral Solutions
 ISB Corp. Android STB
 Kopin Golden-i
 GDA Technologies' OMAP3530-based PMP

Texas Instruments OMAP3620 — SGX530 + Cortex-A8
 Motorola Droid 2

Texas Instruments OMAP3621 — SGX530 + Cortex-A8
 Barnes & Noble Nook Color

Texas Instruments OMAP3630 — SGX530 + Cortex-A8
 Archos 28, Archos 32, Archos 43, Archos 70, Archos 101
 Synaptics Fuse
 Sony Ericsson U5i "Vivaz", Sony Ericsson U8i "Vivaz pro"
 Motorola Droid X (Shadow)
 Motorola Milestone 2
 Nokia N9
 Palm Pre2
 LG Optimus Black
 Samsung Galaxy SL
 Samsung P1010 Galaxy Tab Wi-Fi

Texas Instruments OMAP3640 — SGX530 + Cortex-A8
 Motorola Droid 2 R2D2 special edition
 Motorola Droid 2 Global

Texas Instruments Sitara AM3715 — SGX530 + Cortex-A8
 Psion Omnii EP10
 Embest DevKit8500A

Texas Instruments DaVinci DM3730 — SGX530 + Cortex-A8
 InHand Fury
 Beagleboard-xM
 Embest DevKit8500D

Texas Instruments Sitara AM3891 — SGX530 + Cortex-A8

Texas Instruments Integra C6A8168 — SGX530 + Cortex-A8

Texas Instruments OMAP4430 — SGX540 + Cortex-A9 MPCore (два)
 Kindle Fire
 Barnes & Noble Nook Tablet
 Droid Bionic
 Pandaboard
 RIM Playbook

Texas Instruments OMAP4460 — SGX540 + Cortex-A9 MPCore (два)
 Galaxy Nexus
 Kindle Fire HD 7"

Texas Instruments OMAP4470 — SGX544 + Cortex-A9 MPCore (два)
 Kindle Fire HD 8.9"
 Archos 101 G10
 Kobo arch (Zeus)
 Samsung GT-I9105

Trident PNX8481 — SGX531

Trident PNX8491 — SGX531

Trident HiDTV PRO-SX5 — SGX531

Series 5XT (SGX) 
 Версії PowerVR SGXMP доступні як одно- та багатоядерні серії IP 543XT, 544XT та 554XT
 Продуктивність лінійно масштабується на 95% залежно від кількості ядер і тактової частоти
 Доступні варіанти від одного до 16 ядерних 
 SGX543
(одне ядро) 35М полігон/с @200 МГц
(два ядра) 68М полігон/с @200 МГц
(чотири ядра) 133М полігон/с @200 МГц
(вісім ядер) 266М полігон/с @200 МГц
(шістнадцять ядер) 532М полігон/с @200 МГц
 Ліцензії:
 Sony
 Renesas
 Texas Instruments
 Apple
 Intel 
 Samsung
 MStar
 MediaTek
 Allwinner

PlayStation Vita
 SGX543MP4+ (чотири ядра) @200 МГц

Renesas G5/AG5/APE5R
 SGX543MP2 (два ядра)

Texas Instruments OMAP5430 & OMAP5432
 SGX544MP2 (два ядра) @532 МГц

Apple A5 - SGX543MP2 (два ядра) 
 Apple iPad 2 (MP2@250 МГц)
 Apple iPad Mini (MP2@250 МГц)
 Apple iPhone 4S (MP2@200 МГц)
 Apple iPod Touch (5-го покоління) (MP2@200 МГц)
 Apple TV (3-го покоління) (MP2@250 МГц)

Apple A5X - SGX543MP4 (чотири ядра) @250 МГц
 Apple iPad (3-го покоління)

Apple A6 - SGX543MP3 (три ядра) @325 МГц
 Apple iPhone 5

Apple A6X - SGX554MP4 (чотири ядра) @280 МГц  
 Apple iPad (4-го покоління)

Allwinner Allwinner A31 - SGX544MP2 (два ядра) @355 МГц  
 Iben L1 Gaming Tablet

Allwinner Allwinner A31s - SGX544MP2 (два ядра) @355 МГц  
 JXD S7800a

Samsung Exynos 5 Octa - SGX544MP3 (три ядра) @533 МГц  
 Samsung Galaxy S4 (GT-I9500)

Series 6 
 Кодова назва: Rogue
 Графічні процесори PowerVR Series 6 можуть забезпечити продуктивність у 20 разів або більше від ядер ГПУ минулого покоління, орієнтованих на порівняні ринки. Це забезпечується завдяки архітектурі, яка приблизно в 5 разів ефективніша, ніж попередні покоління.
 Підтримувані графічні API
 Vulkan, OpenGL ES 3.1, OpenGL ES 2.0, OpenGL 3.x/4.x, OpenCL 1.x і DirectX10 деякі члени сімейства розширюють свої можливості до повної WHQL-сумісної функціональності DirectX 11.2.
 Ліцензії
 Apple
 Allwinner
 ST-Ericsson (defunct)
 Texas Instruments
 Renesas Electronics
 MediaTek
 HiSilicon
 LG
 Intel

Allwinner UltraOcta A80

Чотириядерний ARM Cortex-A15 і чотириядерний ARM Cortex-A7 (ARM big.LITTLE), PowerVR G6230, кодування та декодування відео в 4K.
 Optimus Board
 PCDuino 8
 Cubieboard 8

ST-Ericsson
 Nova A9600, вбудований в 28 нм, 210 GFLOPS, 350 M полігонів/с, швидкість заповнення понад 13 Гпікселів/сек, зразок 2013 року (скасовано)

Apple A7
 iPhone 5s, iPad Air, iPad Mini (2-ге покоління), iPad Mini (3-го покоління) - PowerVR G6430 у конфігурації чотирьох кластерів

Apple A8
 iPhone 6, iPhone 6 Plus - PowerVR Series 6XT GX6450@533 МГц (4 кластери)

Apple A8X
 iPad Air 2 - 2* GX6450@533 МГц (дзеркальний - 8 кластерів)

Actions-Semi ActDuino S900

Чотириядерний ARM Cortex-A53, PowerVR G6230, декодування відео 4K.
 Bubblegum-96

Series 6XT  
MediaTek MT8173

Двоядерний ARM Cortex-A72 і двоядерний ARM Cortex-A53 (ARM big.LITTLE), PowerVR GX6250, 4K H.264/HEVC(10 -bit)/VP9 декодування відео, підтримка дисплея WQXGA

Renesas R-Car H3

Чотириядерний ARM Cortex-A57 і чотириядерний ARM Cortex-A53 (ARM big.LITTLE), ARM Cortex-R7 двоступінчастий, PowerVR GX6650

Series 6XE 
Rockchip RK3368

Восьмиядерний ARM Cortex-A53, PowerVR G6110, декодування відео 4K H.264/H.265

Джерела

Посилання 
  Samsung Series5XT license  
  HiSilicon Rogue license  
  MStar Series5XT license
  MediaTek Series5XT license  
  Intel shows Clovertrail performance on a tablet

Списки:Техніка